Le tournoi de qualification à la Classique mondiale de baseball 2013 se déroule en septembre et novembre 2012 et rassemble 16 équipes qui se disputent 4 places au tour principal de la compétition de 2013. 

Deux plateaux se jouent en septembre, à Jupiter du 19 au 23 et à Ratisbonne du 20 au 14, et deux en novembre, à Panama du 14 au 18 et Taipei du 15 au 18. L'Espagne, le Canada, le Brésil et Taïwan se qualifient pour la Classique.

Sites

Participants 
12 équipes sont invitées à participer au tour de qualification qui se dispute fin 2012 et attribue 4 places pour le tour final. Elles rejoignent les 4 moins bonnes équipes de la dernière édition:

Format 
Les qualifications se jouent au format double élimination modifié. Chaque équipe joue au minimum 2 et au maximum 4 matchs. À noter que l’équipe atteignant le match final sans avoir perdu une seule fois peut être éliminée si elle ne remporte pas ce match, et ce sans qu’il soit nécessaire de jouer un match supplémentaire. C’est en cela que la formule est légèrement différente de la formule de double élimination classique.

Résultats

Poule 1 (Jupiter)

Poule 2 (Ratisbonne)

Poule 3 (Panama)

Poule 4 (Taipei)

Notes et références

Voir aussi 
 Classique mondiale de baseball 2013

Liens externes 
  Site officiel de la Classique mondiale de baseball
  Résultats des matchs du tournoi de qualification

2012
Baseball classique